Avit (Regne d'Edom), ciutat dels edomites segons el Gènesi
 Biografies:
 Àlcim Ecdidi Avit, escriptor i bisbe llatí del 
 Alfi Avit, poeta romà 
 Gal·loni Avit, governador romà
 Juli Avit, governador romà d'Àsia, Mesopotàmia i Xipre
 Marc Mecili Avit, emperador romà d'Occident